Sheriff (), può indicare:

Arte
 Frank Sheriff – scultore astrattista

Economia 
 Sheriff – società transnistriana operante in vari settori
 Sheriff – società giapponese di attrezzatura da softair

Musica
 Sheriff – gruppo musicale canadese
 Sheriff – singolo del gruppo musicale Oliver Onions del 1979
 Der Sheriff – singolo del gruppo tedesco Deutsch-Amerikanische Freundschaft del 2002

Polizia
 Sheriff – funzionario di polizia in una contea degli USA

Sport
 Fotbal Club Sheriff Tiraspol – squadra di calcio transnistriana
 Stadio Sheriff – stadio della Fotbal Club Sheriff Tiraspol

Videogiochi
 Sheriff – videogioco arcade della Nintendo del 1979

Pagine correlate 
 The Sheriff